Penth ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Penth (* 1950), deutscher Autor, Regisseur, Produzent und Kommunikationsberater
 Gisela Schinzel-Penth (* 1946), deutsche Schriftstellerin und Verlegerin
 Hans Penth (1937–2009), deutscher Sprachwissenschaftler und Thaiist